Крюппи (Cruppi) — фамилия. Носители:

 Крюппи, Жан (1855—1933) — французский политик.
 Крюппи, Луиза (1862—1925) — французская писательница.